Access est un mot anglais qui signifie Accès.

Access peut désigner :
 Microsoft Access, un logiciel de base de données édité par Microsoft ;
 Access, une société japonaise de logiciels pour systèmes embarqués ;
 Access Linux Platform, un système d'exploitation successeur de Palm OS édité par l'entreprise Access ;
 Access ou AXS, un groupe de rock japonais ;
 Access, série télévisée française créée en 2018 avec Ahmed Sylla.